Дембени () — коммуна и населённый пункт в островном регионе Майотта, в восточной части острова Майотта (Маоре). 

Коммуна состоит из собственно города Дембени (2376 жителей, 2012 год) и 4-х населённых пунктов, в том числе: Илони (2 093 жителей, 2012 год), Онгожу (1 364 жителей, 2012 год), Царарано (, 3 477 жителей, 2012 год), Ажангуа (, 1 613 жителей, 2012 год). Общее население коммуны составляет 10 923 человека (перепись 2012 года).

Примечания 

Города Франции
Коммуны заморского департамента Майотта
Города Комор